Uvo Hölscher, égyptologue et architecte allemand (1878-1963)
 Uvo Hölscher, philologue allemand (1914-1996)